Ordet reje har taksonomisk flere betydninger:
Ægte reje
Dendrobranchiata

Se også 
Damrokker – ligner rejer, men er det ikke.